Холт () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Холт, Бенджамин (1849—1920) — американский инженер и предприниматель, изобретатель первого работоспособного гусеничного трактора.
 Холт, Брок (род. 1988) — американский бейсболист.
 Холт, Вивиан (1896—1960) — британский дипломат.
 Холт, Гарольд (1908—1967) — премьер-министр Австралии.
 Холт, Генри (1929—2019) — американский астроном.
 Холт, Герберт (1901 — 2002) — английский игрок в снукер и английский бильярд.
 Холт, Грант (род. 1981) — английский футболист.
 Холт, Грейстон (род. 1985) — канадский актёр и музыкант.
 Холт, Гэри (род. 1964) — американский гитарист.
 Холт, Джек (1888—1951) — американский киноактёр.
 Холт, Дженнифер (1920—1997) — американская киноактриса.
 Холт, Джозеф (1807—1894) — военный министр США.
 Холт, Джон (1923—1985) — американский педагог, критик и реформатор школьной системы.
 Холт, Дэвид (1927—2003) — американский киноактёр.
 Холт, Дэвид Андерс (род. 1981) — американский актёр кино и телевидения, более известный под именем Дэвид Андерс.
 Холт, Кендалл (род. 1981) — американский боксёр.
 Холт, Клэр (род. 1988) — австралийская актриса.
 Холт, Конрад (род. 1993) — американский шахматист, гроссмейстер (2012).
 Холт, Крис (род. 1981) — американский хоккеист.
 Холт, Майкл (род. 1978) — английский спортсмен, снукерист.
 Холт, Максвелл (род. 1987) — американский волейболист.
 Холт, Натали (род. 1982) — британский композитор и скрипач.
 Холт, Николас (род. 1989) — английский актёр.
 Холт, Питер (род. 1948) — американский бизнесмен.
 Холт, Раш-мл. (род. 1948) — американский ученый и политик.
 Холт, Рэй — американский кёрлингист.
 Холт, Сандрин (род. 1972) — канадская актриса и фотомодель.
 Холт, Тим (1919—1973) — американский вестерн-киноактёр.
 Холт, Том (род. 1961) — британский писатель-юморист.
 Холт, Эмбер (род. 1985) — американская баскетболистка.
Составная фамилия
 Ван Холт, Брайан (род. 1969) — американский актёр.

Топоним 
 Холт — город в графстве Норфолк, Англия.
 Холт — округ в штате Миссури, США.
 Холт — округ в штате Небраска, США.
 Холт — тауншип в округе Маршалл, штат Миннесота, США.

См. также 
 Хольт
 Holt gas-electric tank — прототип американского бензино-электрического танка, который был построен в сотрудничестве между компаниями Холт (в настоящее время Caterpillar) и US General Electric Company.